Черкеси — синонім слова адиги, народ або група народів, до складу якої входять адигейці, кабардинці, шапсуги та власне черкеси
Черкеси — один з адигських народів
Черкеси — село, Одеська область, Білгород-Дністровський район

Див. також 

 Черкаси (значення)